Onderdistrict in Indonesië
 Laweyan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Laweyan (Laweyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Laweyan (Sumberasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java